

Sigle 
CPE est un sigle de trois lettres composé des lettres C, P et E qui désigne notamment :

sigle scientifique
 classification périodique des éléments, la classification de tous les éléments chimiques dans un tableau utilisé en physique et en chimie ;

sigle informatique
 Customer Premises Equipment, l'équipement terminal du côté du client utilisé pour se connecter au réseau d'un fournisseur d'accès à Internet ;
 chaines de processus événementielles, une méthode de modélisation de processus d'affaires ;

sigle représentant des institutions ou des notions géographiquement déterminées

 Centre de la petite enfance, au Québec ;

 Communauté politique européenne, un projet avorté de construction européenne dans les années 1950 ;
 Communauté politique européenne, instance informelle de coopération intergouvernementale lancée en 2022 ;
 Coopération politique européenne, un ancêtre de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne ;
 Coordination paysanne européenne.

 Convention premier emploi ;

 Commission paritaire d’établissement, dans les universités ;
 conseiller principal d'éducation, un fonctionnaire dans les collèges et les lycées en France ;
 contrat première embauche, un projet de type de contrat de travail français, promulgué et abrogé en mars- ;
 École supérieure chimie physique électronique de Lyon ou CPE Lyon, une grande école de la banlieue de Lyon à Villeurbanne ;
 contrat de performance énergétique, dispositif relatif à l'efficacité énergétique.

autre sigle
 Certificate of Proficiency in English, ancien nom du C2 Proficiency, un examen d'anglais de l'université de Cambridge ;
 Cost-per-engagement, une façon de facturer la publicité sur Internet.

Code 
CPE est aussi un code qui peut désigner :
 Aéroport international de Campeche, à Campeche, au Mexique, selon la liste des codes IATA des aéroports ;
 Cape Air, selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes.

Code